Cette liste recense les unités de la série  (appelée aussi ASTRIDE) de locomotives de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Gestionnaires 

Au premier trimestre trimestre 2023, le parc des locomotives  est constitué de , initialement numérotés 36001 à 36060. Par la suite, les trente exemplaires numérotés 36031 à 36060 ont été renumérotés à la suite de leur transformation en  et à leur changement d'affectation. Les locomotives de la sous-série  sont maintenant numérotées de 36331 à 36360.

Ces locomotives sont gérées par deux Supervisions techniques de flotte (STF) :
 « STF Masteris », avec  ;
 « STF locomotives électriques Fret », avec .

Deux filiales de la SNCF sont utilisatrices de ces locomotives :
 Akiem, avec 29 locomotives.
 Fret SNCF, avec .

État du matériel

Sous-série des BB 36000

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Livrées SNCF

36000
36000
36000
36000
Matériel roulant de Fret SNCF
Locomotive Alstom
BB